Князь Иван Васильевич Хилков (1571—1654 или 9 июня 1655, Москва) — русский военный и государственный деятель, стряпчий, стольник, окольничий, боярин и воевода, сын боярина князя Василия Дмитриевича Хилкова.

Биография 
Князь Иван Васильевич Хилков начал службу стряпчим при дворе царя Фёдора Иоанновича. В 1605 году был отправлен из Москвы в Рязань, чтобы собирать местных дворян против Лжедмитрия I.

В 1613 году стольник князь Иван Васильевич Хилков участвовал в Земском соборе в Москве, где на царский престол был избран Михаил Фёдорович Романов.

В правление Михаила Фёдоровича и его сына Алексея Михайловича князь заведывал внешними сношениями, принимал иностранных послов и вел с ними переговоры. В 1634 и 1635 годах встречал турецкого, шведского и персидского, а в 1636 году — голштинского послов.

15 августа 1647 года князь был пожалован из стольников в окольничие. 16 января 1648 года присутствовал на бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской, находился во главе участвовавших в торжестве дворян, шел первым с ними за санями царицы и во время венчания сидел в этих санях.

В 1651 году Хилков был пожалован из окольничих в бояре. Во время похода царя Алексея Михайловича против Речи Посполитой боярин князь был оставлен вторым «ведать Москву».

По одним данным, умер в 1654 году в Москве от эпидемии чумы, по другим — скончался в Москве 9 июня 1655 года. Боярин оставил после себя двух сыновей. Дети: Василий Иванович Хилков, боярин и воевода, и Андрей Иванович Хилков, комнатный стольник царя Ивана Алексеевича.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в 1571 году
Умершие 9 июня
Умершие в 1655 году
Умершие в 1654 году
Персоналии по алфавиту
Иван Васильевич
Стольники (Русское государство)
Окольничие
Воеводы
Бояре
Умершие от чумы 1654—1655 годов